Карас:
 Карас — глиняный сосуд для хранения вина.
 Карас — регион в Намибии.
 Карас — посёлок в Венгрии.
 Карас — город в Иордании.
 Карас — город в Перу.
 Карас — фантастическое аниме режиссёра Сато Кэйити о вражде миров людей и мира демонов.

Персоналии 
 Карас, Антон (1906—1985) — австрийский музыкант-импровизатор.
 Карас, Векослав (1821—1858) — хорватский живописец.
 Карас, Иван Степанович (род. 1950) — советский футболист и молдавский футбольный тренер.
 Карас, Йозеф (род. 1978) — чешский легкоатлет-многоборец, тренер.
 Карас, Оксана Михайловна (род. 1979) — российский кинорежиссёр.
 Карас, Отмар (род. 1957) — австрийский политик.
 Карас, Симон (1903—1999) — греческий музыковед, исследователь византийской церковной музыки, источниковед, фольклорист, педагог.
 Карас, Томаш (род. 1975) — чешский гребец.
 Карас, Эмилиан Евгеньевич (род. 1967) — советский и молдавский футболист, футбольный тренер.

См. также 
 Караси (значения)
 Карась (значения)
 Каррас